Christian Manz ist der Name folgender Personen:

* Christian Manz (Politiker) (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Christian Manz (Spezialeffektkünstler), Spezialeffektkünstler